Askold steht für:
 Askold (Insel), eine russische Insel in der Peter-der-Große-Bucht im Japanischen Meer
 Askold (Waräger-Fürst) († 882), einer der beiden Waräger-Fürsten (Askold und Dir)

Askold ist der Name folgender Kriegsschiffe:
 ein geschützter Kreuzer der Kaiserlich Russischen Marine von 1900, siehe Askold (Schiff, 1900)
 eine Schraubenfregatte der Kaiserlich Russischen Marine, siehe Askold (Schiff, 1854)
 eine Schraubenkorvette der Kaiserlich Russischen Marine, siehe Askold (Schiff, 1863)
 eine Schraubenkorvette der Osmanischen Marine